Battaglia di Madonna dell'Olmo – Battaglia parte della guerra di successione austriaca
 Madonna dell'Olmo – frazione di Cuneo
 Santuario della Madonna dell'Olmo – santuario di La Spezia, in Liguria
 Santuario della Madonna dell'Olmo – santuario di Verdellino, in Lombardia
 Santuario della Madonna dell'Olmo – santuario di Thiene, in Veneto